Бобылёв, Иван:
 Бобылёв, Иван Александрович (1886—1936) — советский военный и промышленный деятель.
 Бобылёв, Иван Тимофеевич (1925—2014) — советский театральный режиссёр, Народный артист СССР.